David Amsalem může být:

 David Amsalem (politik) (* 1960) – izraelský politik
 David Amsalem (fotbalista) (* 1971) – izraelský fotbalista